Ахочьяпан () — посёлок и административный центр одноимённого муниципалитета в мексиканском штате Морелос. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила 17 508 человек.

Общие сведения 
Название Axochiapan происходит из языка науатль и его можно перевести как: пруд с кувшинками.

Посёлок был основан в 1542 году Фраем Хуаном де Аламедой.

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт

Города Морелоса